Hines (Oregon), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Brendan Hines (1976), Amerikaans acteur
 Cheryl Hines (1965), Amerikaans actrice
 Connie Hines (1930-2009), Amerikaans acteur
 Earl Hines (1903-1983), Amerikaans pianist en componist
 Gregory Hines (1946-2003), Amerikaans tapdanser
 Jim Hines (1946), Amerikaans atleet